Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627) – diplomatico spagnolo, II Principe di Montalbano e Duca di Ferrandina
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585 circa – 1654) – generale, diplomatico ed amministratore coloniale spagnolo, viceré della Galizia e del Perù
 Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553) – marchese consorte di Villafranca del Bierzo e viceré di Napoli dal 1532 al 1553
 Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Silva (1729–1790) – nobile spagnolo della casata di Alba, XII Duca dell'Infantado